Rogelia puede referirse a:
 Rogelia, película de 1962;
 Rogelia, nombre propio;